Robert Gordon peut désigner :
 Robert Gordon (1580-1656), historien écossais ;
 Robert Gordon (1786-1864), homme politique britannique ;
 Robert Gordon (1791-1847), diplomate britannique ;
 Robert J. Gordon (1940-), économiste américain ;
 Robert Gordon (1947-2022), musicien ;
  (1895-1971), acteur américain ;
  (1913-1990), réalisateur américain ;
 , scénariste américain.